Plusieurs villes françaises possèdent une rue de l'Industrie :
 Rue de l'Industrie à Nantes ;
 Rue de l'Industrie à Paris.
En Belgique :
 Rue de l'Industrie à Bruxelles.